Такмичење у скоку удаљу за мушкарце представљало је једну од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење се одржало 3. и 4. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала су 44 скакача удаљ из 31 земље. Од тога 33 скакача из 20 земаља скочило је А квалификациону норму од 8,20 метара, а Б норму која је износила 8,10 метара 10 скакача из исто толико земаља. Специјалну позивницу у овој дисциплини добио је представник Тајланда.

 Квалификовани са А нормом 8,20

 Квалификовани са Б нормом 20,00

 Специјална позивница

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини ће се одржати у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима ће учествовати сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар ће са три скока покушати да постигне квалификациону норму. Такмичари који прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је норму прескочило мање од 12 такмичара, разлика ће се попунити са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Кратак преглед такмичења 

Из квалификација само двојица Мауро Виницијус да Силва и Маркиз Гудвин су се аутоматски квалификовали у финале, прескочивши квалификациону норму 8,10 за један центиметар. Последњи који се квалификовао за финале према резултату је скочио 7,92. Испод црте су остали светски јуниорски првак и сувласник најбољерг резултата сезоне сезоне Сергеј Моргунов, а бранилац титуле из Пекинга Ирвинг Саладино није имао ниједан исправан скок па је остао без пласмана.

У финалу ниједан од прве тројице у квалификацијама није имао исправан први скок. Повео је Кристофер Томлинсон скочивши у првом кругу 8,06 м. У другом кругу, Грег Радерфорд је преузео вођство са 8,21 м, а Вил Клеј избија на друго место прескочивши Томилсона за један цм. Трећи круг припада Михел Торнеус који се изједначава са Клејом на другом месту. Четврти скок Грега Радерфорда 8,31 м је најбољи резултат на такмичењу са којим је освојио прво место. У том скоку Клеј својим најбољим скоком 8,12 цм. је други, а Торнеус са 8,11 трећии. Најбољим скоковима у петој 8,13 и последњој 8,16 Мичел Вот преузима друго место док је Клеј пао на треће.

Медаља Грега Радерфорда је прва од три златне медаље које су исте вечери освојили атлетичари домаћина. Дан 4. август 2012. је науспешнији дан у олимпијској историји Уједињеног Краљевства до данас.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих скакача удаљ 2012. године пре првенства (29. јула 2012), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је био скок преко 8,10 метара. Норму су прескочија двојица такмичара (КВ), а десет су се пласирали према постигнутом резултату.(кв)

Финале

Види још 
 Скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Скок удаљ на Летњим олимпијским играма